Безугла Людмила Яківна ( 1946) — український політик.
 Безугла Мар'яна Володимирівна ( 1988) — український лікар, політик.

Див. також 
 Безуглий

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ